Diese Liste der Länder nach Arbeitslosenquote sortiert Länder und einige abhängige Gebiete nach dem Anteil der Arbeitskräfte, die in einem festgelegten Zeitraum keine bezahlte Arbeit haben. Als Arbeitslosigkeit wird allgemein der Zustand beschrieben, in dem in einer Volkswirtschaft das Arbeitsangebot die Arbeitsnachfrage bei den herrschenden Bedingungen übersteigt und somit nicht alle Personen eine Arbeit finden können. Arbeitslosigkeit kann jedoch von nationalen Statistiken jeweils unterschiedlich definiert werden.

Die weltweite Arbeitslosenquote wird von der US-amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA) für das Jahr 2017 auf 7,7 % geschätzt. Die Unterbeschäftigungsquote wird auf bis zu 30 % geschätzt.

Rangliste 
Länder und Territorien nach Arbeitslosenquote am letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Die Angaben stammen von der Weltbank, sowie in einzelnen Fällen vom World Fact Book der CIA oder anderen Quellen und beruhen zum Großteil auf Daten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Zu Vergleichszwecken werden von der ILO harmonisierte Werte veröffentlicht. Die harmonisierte Arbeitslosenquote der ILO bezieht sich auf Personen, die derzeit nicht arbeiten, aber bereit und in der Lage sind, gegen Bezahlung zu arbeiten, die derzeit für eine Arbeit zur Verfügung stehen und die aktiv nach einer Arbeit gesucht haben.

Die Arbeitslosenquote muss nicht zwangsläufig die Entwicklung und den Wohlstand einer Wirtschaft abbilden. In einigen Ländern mit niedriger Arbeitslosigkeit arbeitet ein überwiegender Teil der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft oder für sehr niedrige Löhne.

Für Deutschland ist die Arbeitslosigkeit laut der Definition der ILO angegeben. Diese Zahl weicht deshalb von der deutschen Definition des Statistischen Bundesamtes ab.

Länder nach Jugendarbeitslosigkeit 
Folgende Liste sortiert verschiedene Länder nach der Arbeitslosenquote von Jugendlichen (15 bis 24 Jahre). Die Quote bezieht sich auf diejenigen Jugendlichen, die Arbeit suchen oder haben. Jugendliche in Ausbildung zählen nicht dazu. Quelle für alle Angaben ist die Weltbank.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Anzahl an Arbeitskräften
 Liste von Ländern nach Beschäftigungsquote
 Liste der Länder nach Durchschnittslohn
 Liste der Länder nach Arbeitszeit
 Liste der größten Arbeitgeber der Welt

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Arbeitslosigkeit
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Kennzahl
Arbeitsmarkt